Алекса́ндр Влади́мирович Африка́нтов (1871 — 4 февраля 1909) — горный инженер, депутат Государственной думы I созыва от Олонецкой губернии.

Биография 

Родился в семье офицера в Екатеринославе. Окончил кадетский корпус, Павловское военное училище, прослушал курс Николаевской Академии Генерального штаба.

После выхода в отставку с военной службы, окончил Екатеринославское высшее горное училище. Получив гражданскую специальность горного инженера-металлурга, работал заведующим механическим цехом на Александровском пушечном заводе Олонецкого горного округа в Петрозаводске. Организатор группы Конституционно-демократической партии в Петрозаводске в 1905 году.

28 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Олонецкого губернского избирательного собрания (городская курия). В Думу прошёл по жребию ввиду равенства голосов с двумя другими кандидатами. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Африкантов также подписал запрос М. М. Ковалевского министру внутренних дел и военному министру о нападении казаков нескольких станиц на ингушский аул Яндырка (ныне село Яндаре, Республика Ингушетия) на основе телеграммы от уполномоченных ингушского народа.

Умер 4 февраля 1909 года в Петрозаводске.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 28. 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906. С. 208.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы.  — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 49.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 100. Лист 10 оборот; Фонд 1327. Опись 1.1906 г. Дело 141. Лист 22 оборот.

Примечания 

Выпускники Николаевской военной академии
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Кадеты